Alfred Mazure
MAZ, een Wit- Russisch vrachtwagenmerk